Юаньян (Хэнань) (原阳) — уезд городского округа Синьсян провинции Хэнань (КНР).
 Юаньян (Юньнань) (元阳) — уезд Хунхэ-Хани-Ийского автономного округа провинции Юньнань (КНР).
 юаньян (напиток) — смесь кофе с чаем и сгущённым молоком.